Бургинское сельское поселение — муниципальное образование в Маловишерском муниципальном районе Новгородской области России.

Административный центр — деревня Бурга.

География 
Территория сельского поселения расположена в северной части Новгородской области. По территории муниципального образования протекают реки Мста, Бурга, Хуба и др.

История 
Бургинское сельское поселение было образовано в соответствии с законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года .

Население 

Состав

Состав сельского поселения

Транспорт 
По территории городского поселения проходят пути главного хода Октябрьской железной дороги. На территории поселения расположены мосты через Мсту — железнодорожный и автомобильный.

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт Администрации Бургинского сельского поселения

Муниципальные образования Маловишерского района
Сельские поселения Новгородской области